Tarnava peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Търнава) :
Tarnava, village bulgare de l'obchtina de Byala Slatina, situé dans l'oblast de Vratsa ;
Tarnava, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.